Rafael Alcântara do Nascimento (São Paulo, 12 februari 1993) – beter bekend als Rafinha is een Braziliaans-Spaanse voetballer die doorgaans speelt als middenvelder voor Al-Arabi. Hij stroomde in 2011 door vanuit de jeugd van FC Barcelona. Rafinha debuteerde in 2015 in het Braziliaans voetbalelftal.

Rafinha is een zoon van de voormalig Braziliaans international Mazinho en de jongere broer van de voor Spanje uitkomende Thiago Alcântara. Van Rafinha wordt soms beweerd dat hij de neef is van voetballer Rodrigo Moreno, maar dit is onjuist, hoewel ze wel een goede band met elkaar hebben.

Loopbaan 
Rafinha kwam in 2005 op 12-jarige leeftijd samen met zijn broer Thiago vanaf Ureca bij La Masia, FC Barcelona's jeugdopleiding. In het seizoen 2010/2011 begon hij bij de Juvenil A, het hoogste jeugdelftal van de club. Met dit team won Rafinha dat seizoen de triplet: het regionale kampioenschap, de Copa de Campeones en de Copa del Rey Juvenil. In januari 2011 maakte Rafinha zijn debuut voor het tweede elftal tegen Girona in de Segunda División A. Een week later maakte de middenvelder tegen Salamanca zijn eerste doelpunt voor Barça B. Rafinha speelde op 9 november 2011 zijn eerste nationale wedstrijd voor het eerste elftal in de bekerwedstrijd tegen L'Hospitalet. In 2013 vertrok hij voor een seizoen op huurbasis naar Celta de Vigo. Daarna werd hij nog verhuurd aan Internazionale en nogmaals aan Celta de Vigo. Op 5 oktober 2020 stapte hij transfervrij over naar Paris Saint-Germain, waar hij een driejarig contract tekende. In januari 2022 werd Rafinha uitgeleend aan Real Sociedad tot medio 2022.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Rafinha was aanvankelijk jeugdinternational voor Spanje, maar besloot in 2012 uit te komen voor Brazilië. Hiervoor speelde hij twee interlands.

Erelijst

Referenties 

Braziliaans voetballer
Spaans voetballer
Braziliaans olympisch kampioen